Persijap Jepara ist ein Fußballverein aus Jepara, Indonesien. Aktuell spielt der Verein in der zweithöchsten Liga des Landes, der Liga 2.

Erfolge 
 Liga 3
 Meister: 2019
 Soeratin Cup
 Sieger: 1982, 1998, 2002
 Megawati Cup
 Sieger: 2004

Rivalitäten 
Persijap Jepara härtester Rivale in der Region ist der Verein PSIS Semarang. Seit dem ersten Aufeinandertreffen in der Liga gelten die Duelle beider Klubs als das „Alt-indonesische Derby“. Diese Spiele werden auch oft als Zentral-Java-Derby bezeichnet.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Gelora Bumi Kartini Stadium in Jepara aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Personen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: 6. Juni 2022

Trainerchronik

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Indonesischer Fußballverein
 
Organisation (Jawa Tengah)